Olof Nordenfel(d)t kan syfta på:

 Olof Nordenfeldt den äldre (1790–1843), diplomat, kammarherre och bruksägare
 Olof Nordenfeldt den yngre (1826–1893), kammarherre, brukspatron och politiker
 Olof Nordenfelt (1902–1985), läkare